Drop Shot é um romance policial lançado por Harlan Coben.

Romances policiais
Romances dos Estados Unidos